

Cinema 
 The Clinic – film del 1982 diretto da David Stevens
 The Clinic - La clinica dei misteri (The Clinic) – film del 2010 diretto da James Rabbitts
 The Clinic (Borderline Murder) – film del 2011 diretto da Andrew C. Erin

Letteratura 
 The Clinic – romanzo di Jonathan Kellerman del 1997

Televisione 
 The Clinic – serie televisiva irlandese